L'edizione 1946-47 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo fu Fernando Peyroteo (Sporting CP), con 43 reti.

Espansa a 14 squadre, questa fu la seconda edizione del campionato lusitano in cui erano presenti le retrocessioni.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1946-47.
  Famalicão e Sanjoanense retrocesse in Segunda Divisão.

Risultati

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1946
Calcio nel 1947
Campionato portoghese di calcio